Групата е съставена от 10 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Отборите заели последните две места отпадат от Дивизията.

Класиране 

Шипка запазва мястото си в дивизията, въпреки че се намира в зоната на изпадане, тъй като е носител на Царската купа през този сезон. В резултат на това от междуобластния турнир влиза само един отбор.

 От дивизията изпада: Черноморец (Бургас).
 Нов член на дивизията: ЖСК (София).

Резултати

Статистика 
голове: 270мачове: 90средно гола на мач: 3,000

Голмайстори

Държавен първенец 
Славия (София):

Драгомир Христов, Георги Филипов, Панайот Стефанов, Васил Стайков, Георги Георгиев, Тодор Байкушев, Стоян Танев, Димитър Байкушев (капитан), Величко Христов, Александър Белокапов, Антон Атанасов, Борислав Дуков, Борис Илиев, Анастас Ковачев, Димитър Зографов, Тодор Дамев, Георги Китанов, Христо Андонов, Райчо Богословов, Крум Милев, Александър Попов, Милчо Стефанов, Христо Евтимов.

Източници 
 Bulgarian-Football.com
 Репортажи към мачовете с участието на Левски (Русе)

3